USS "Hobby" (DD-610) – niszczyciel. W służbie w latach 1942–1946.
 USS "William M. Hobby" (DE-236) – niszczyciel eskortowy. Przerobiony w czasie budowy  na szybki transportowiec USS "William M. Hobby" (APD-95). W służbie w latach 1945–1946.

Hobby